

Francja 
 Losse

Niemcy 
 Losse – dzielnica gminy Altmärkische Höhe w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Stendal
 Losse – rzeka, dopływ Fuldy

Osoby 
 Rudolf Losse – notariusz